Isaure peut désigner :

Prénom 
Isaure est un prénom féminin français. Rare jusqu'au , il devient de plus en plus répandu à partir des années 2000. La sainte Isaure est célébrée le 17 juin.

Il est notamment porté par :

ordre chronologique
 Isaure Luzet (1899-1994), pharmacienne et résistante française ;
 Isaure de Saint Pierre (1944- ), auteure française ;
 Isaure de Grandcourt (1999- ), actrice française ;
 Isaure Medde (2000- ), coureuse cycliste française.

Nom de plume 
 Isaure (1982- ), auteure française.

Autre 
 Clémence Isaure, personnage médiéval semi-légendaire.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom français